Periplús ( – obeplutí) může být:

 starověký rukopis používaný v plavbě k navigaci podél mořských břehů, viz gés periodos
 např. Hannonův periplús
 taktický manévr během starověkých námořních bitev, viz triéra#Další bojové manévry